Гротенгельм:
 Гротенгельм (эст. Grotenhjelm) — эстляндский дворянский род.
 Гротенгельм, Александр Александрович — генерал-лейтенант, комендант Очаковской крепости
 Гротенгельм, Георгий Евстафьевич — генерал-аншеф, герой русско-турецкой войны 1767—1774 годов, сенатор.
 Гротенгельм, Григорий Максимович (1881—1953) — участник Белого движения на Юге России, командир Марковской инженерной роты, полковник.
 Гротенгельм, Максим Максимович — генерал-лейтенант, участник Наполеоновских войн, Кавказских походов и Венгерской кампании 1849 года.
 Гротенгельм, Фридрих Евстафьевич — генерал-майор, участник русско-турецкой войны 1768—1774 годов